El municipio de South Roscoe (en inglés: South Roscoe Township) es un municipio ubicado en el condado de Hodgeman en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 62 habitantes y una densidad poblacional de 0,34 personas por km².

Geografía 
El municipio de South Roscoe se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 184.81 km², de la cual 184,73 km² corresponden a tierra firme y (0,04 %) 0,08 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 62 personas residiendo en el municipio de South Roscoe. La densidad de población era de 0,34 hab./km². De los 62 habitantes, el municipio de South Roscoe estaba compuesto por el 91,94 % blancos, el 6,45 % eran afroamericanos, el 1,61 % eran amerindios. Del total de la población el 1,61 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Hodgeman